Il gruppo della picromerite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della picromerite 
 Boussingaultite
 Cyanochroite
 Konyaite
 Mohrite
 Nickelboussingaultite
 Picromerite

Note

Collegamenti esterni 
 

Picromerite